Золотоглазый фулехайо () — вид воробьиных птиц из семейства медососовых (Meliphagidae), единственный в роде Meliphacator. Эндемик островов Кандаву (крупнейший — остров Кандаву), относящихся к Фиджи.

Описание 
Этих птиц описывают как довольно крупных. Вокруг глаза у них имеется пятно желтовато-зелёного цвета. Верхняя часть тела зеленовато-серая с бледными бахромками на перьях крыльев.

Естественной средой обитания золотоглазого фулехайо являются субтропические или тропические влажные равнинные леса, а также тропические мангровые леса.

МСОП присвоил таксону охранный статус «Виды, вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания

Ссылки 
 WorldTwitch — Fiji Birding Trip Report, Dec 96 .

Медососовые
Монотипические роды птиц
Птицы Океании
Эндемики Фиджи
Животные, описанные в 1875 году